Plaats in Indonesië
 Malangnengah (Cibitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Malangnengah (Sukatani), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java